Kaskaluoppal kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaskaluoppal (Jokkmokks socken, Lappland, 736698-167543), sjö i Jokkmokks kommun,  (31,8 ha)
Kaskaluoppal (Jokkmokks socken, Lappland, 741548-165366), sjö i Jokkmokks kommun,  (14,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn